Ксантиппа — жена греческого философа Сократа, известная своим плохим характером.
 (156) Ксантиппа — крупный астероид главного пояса, который принадлежит к спектральному классу C.

См. также 
 Ксантипп